Intel Developer Forum - evento da Intel
 Índice de Desenvolvimento Familiar - índice brasileiro do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
 Forças de Defesa da Irlanda - do inglês Irish Defence Forces
 Forças de Defesa de Israel - do inglês Israel Defense Forces
 Iceland Defense Force - corpo militar norte-americano responsável de 1951 a 2006 por proteger Islândia

Desambiguações de siglas